Alessandro Barbero (1959-), historien et écrivain italien ;
 Carlos Barbero (1991-), coureur cycliste espagnol ;
 Gerardo Barbero (1961-2001), joueur d'échecs argentin ;
 Julien Barbero (1870-1936), homme politique français ;
 Luis Barbero (1916-2005), acteur espagnol ;
 Paco El Barbero (1840-1910), guitariste espagnol de flamenco ;
 Sergio Barbero (1969-), coureur cycliste italien ;
 Tania Calvo Barbero (1992-), coureuse cycliste espagnole.